Талорк I - король піктів.
 Талорк II - король піктів в VI столітті.
 Талорк III - король піктів в 641-653 рр.